Трка на 20 километара појединачно за мушкарце је била једина биатлонска дисциплина на Зимским олимпијским игарама 1964. у Инзбруку Аустрија.

Систем такмичења 
Дисциплина појединачно у мушкој конкуренцији, одржавала се на ктужној стази од 20 км. Такмичари су почињали трку појединачно, а стартовали су у интервалу од 30 секунди. Гађало се 4 пута и то први пут на 6 км са удаљености од 250 м, други пут након 10,5 км, са удаљености од 200 м, трећи пут на 11,6 км са 150 м и четврти пут на 17, 2 км са одстојања од 100 метара. Прва тригађања била су из лежећег става, а четврто из стојећег. За сваки промашај додавале су се 2 казнева минута. Сваки биатлонац је могао гађати 24 пута, од чега је требало постићи 20 погодака. Гађало се из пушака великог калибра (7,62 мм).

Земље учеснице 
Учествовао је 51 биатлонац из 14 земаља, а по први пута су учествали биатлонци из Аустрије, Јапана, Монголије, Пољске, Румуније и Швајцарске.

  (4)
  EUA (4)  
  (2)
  (4)
  (3)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (1)
  (4)
  (4)

Освајачи медаља

Разултати

Биланс медаља 1960—1964. мушкарци појединачно 
У табели су приказани освајачи медаља по земљама мушкој конкуренцији у дисциплини појединачно на олимпијским играма од првих 1960 до последљих 1964.

Биланс медаља, екипно

Билан медаља, појединачно 
У овој табели приказани су сви биатлонци који су у дисциплини појединачно освојили више од 1 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на sports-reference

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1964.